Rose Bowl steht für:

 Rose Bowl (Southampton), ein Cricket-Stadion in Southampton, England
 Rose Bowl (Spiel), ein Spiel im College Football
 Rose Bowl Stadium, eine Sportstätte in Pasadena, Kalifornien